Thomas McCabe ist der Name folgender Personen:

* Thomas Absolem McCabe (1902–1983), australischer Geistlicher, Bischof von Wollongong
 Thomas B. McCabe (1893–1982), US-amerikanischer Finanzmanager 
 Thomas J. McCabe (* 1941), US-amerikanischer Mathematiker